Хо́лст () — посёлок (с 1968 по 2005 г. — рабочий посёлок) в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. Входит в состав Унальского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в центральной части района, на левом берегу реки Кутардон. Находится в 15 км к юго-западу от центра сельского поселения Нижний Унал, в 40 км к югу от районного центра Алагир и в 85 км к юго-западу от Владикавказа (по дороге). Возле обезлюдевшего селения находится покинутое село Джими.

Посёлок находится на территории Северо-Осетинского государственного заповедника.

История 
К середине XIX века Холст представлял собой село в 14 дворов, с населением в 187 человек. Селение входил в Дагомский приход, но подчинялся при этом Мизурской администрации.

21 июля 1896 года Маг Далгат открыл в районе села Холст месторождения меди и к началу XX века посёлок насчитывал 28 дворов, с общей численностью населения в 258 человек.

13 октября 1922 года произошло сильное землетрясение и летом 1923 года правительственная комиссия по оценке ущерба от землетрясения признало, что в селе Холст были разрушены все 25 хозяйств. В денежном выражении ущерб от землетрясения в селе составляло 10 000 рублей.

К 1926 году жизнь в селе восстановилась, однако часть людей были переселены в другие села, и по данным на 1926 год в селе проживало 173 человека.

После Великой Отечественной войны, в селе продолжили добычу меди, и ему было присвоено статус посёлка городского типа. Это способствовало росту численности населения в нём.

Однако в последующем из-за сокращения добычи меди население посёлка вновь стало сокращаться. После распада СССР добыча была полностью остановлена, к концу XX века село практически опустело.

В начале 2000 в посёлке Холст был открыт реабилитационный цент для наркозависимых, который функционировал недолго. Ныне в селе постоянное население отсутствует.

Архитектура 
«Заброшенный в последнее время аул Холст», — писал С. Анисимов, — интересен тем, что «он лепится в виде группы горных гнезд на большой крутизне, почти у гребня горы». Здесь сохранились боевая башня и небольшой склеповый могильник.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Алагирского района
Бывшие посёлки городского типа Северной Осетии